El topónimo Werrington puede hacer referencia a dos parroquias civiles de Inglaterra y a los respectivos pueblo que se ubican dentro de su límite:

 Werrington, en el condado de Cornualles; o
 Werrington, en el condado de Staffordshire.